La palabra inglesa Uprising puede referirse a:

Uprising (álbum), un álbum musical lanzado en 1980 por Bob Marley; 
Uprising, un álbum musical lanzado en 2000 por Entombed; 
Uprising (canción), sencillo del grupo británico Muse de su álbum The Resistance; o
 Uprising of the 20,000, Huelga en las fábricas de camisas de Nueva York en 1909.
Uprising, un álbum musical lanzado en 2020 por Juanka El Problematik.